Thézac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Thézac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Thézac (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne